Die Communauté de communes du Limouxin ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aude in der Region Okzitanien. Sie wurde am 2. Dezember 2016 gegründet und umfasst 76 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Limoux.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Limouxin (vor 2017) und
 Communauté de communes du Pays de Couiza.
Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Roquetaillade und Conilhac-de-la-Montagne zur Commune nouvelle Roquetaillade-et-Conilhac zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden von 78 auf 77.

Zum 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Pomas den Gemeindeverband und schloss sich der Carcassonne Agglo an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Limouxin
Gegründet 2016